Afaloicai steht für:

 ein ehemaliges osttimoresisches Reich, siehe Afaloicai
 ein Ort und Suco im osttimoresischen Verwaltungsamt Baguia, siehe Afaloicai (Baguia)
 ein Suco im osttimoresischen Verwaltungsamt Uatucarbau, siehe Afaloicai (Uatucarbau)
 ein Ort im Suco im osttimoresischen Verwaltungsamt Uatucarbau, siehe Afaloicai (Ort, Uatucarbau)
 ein Suco im osttimoresischen Verwaltungsamt Uato-Lari, siehe Afaloicai (Uato-Lari)
 ein Ort im osttimoresischen Suco Babulo (Verwaltungsamt Uato-Lari), siehe Babulo (Uato-Lari)